Weinberg (Görlitz), een park in de Duitse deelstaat Saksen
Wet van Hardy-Weinberg, een wet uit de populatiegenetica
Weinberg im Burgenland, een plaats in de Oostenrijkse deelstaat Burgenland
Hohenbrugg-Weinberg, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken

Personen
Alvin Weinberg, een Amerikaanse natuurkundige
Max Weinberg, een Amerikaanse drummer
Mieczysław Weinberg, een Russische componist
Mike Weinberg, een Amerikaanse acteur
Steven Weinberg, een Amerikaanse natuurkundige

Zie ook 
 Weinbergen, een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen